

Typografia 
 register – cecha estetyczna złamanego tekstu

Muzyka 
 register – przycisk lub cięgło do załączania głosów organowych

Geografia 
 Register – miasto w USA